Arondismentul Pontivy (în ) este un arondisment din departamentul Morbihan, regiunea Bretagne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Baud
 Cantonul Cléguérec
 Cantonul Le Faouët
 Cantonul Gourin
 Cantonul Guémené-sur-Scorff
 Cantonul Josselin
 Cantonul Locminé
 Cantonul Pontivy
 Cantonul Rohan
 Cantonul Saint-Jean-Brévelay

Comune 

Pontivy